Семаковцы — топоним на Украине.

 Семаковцы — село в Городенковской городской общине Коломыйского района Ивано-Франковской области.
 Семаковцы — село в Матеевецкой сельской общине Коломыйского района Ивано-Франковской области.
 Семаковцы — село в Чортковском районе Тернопольской области.

См. также 
 Семаков
 Симаков